Six bateaux de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Valiant :
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1759 ;
 le , un vaisseau de  rang de la  lancé en 1807 ;
 le , un vaisseau de  rang commandé en 1825 mais annulé en 1831 ;
 le , un cuirassé à coque en fer de la  lancé en 1863, détruit en 1957 ;
 le HMS Valiant, un cuirassé de la  lancé en 1914, sert pendant les deux guerres mondiales ;
 le , un sous-marin nucléaire, tête de série de la , lancé en 1963, hors service en 1994. 

Valiant